Niederlindach ist ein Ortsname:

 Niederlindach (Heßdorf), Dorf der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Niederlindach (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Niederlindach BE, Ort in der Gemeinde Kirchlindach, Kanton Bern

Siehe auch: 
 Oberlindach